Чемпіонат Польщі з футболу 1984  — проводився у 1983—1984 роках. У змаганні брали участь шістнадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Лех» (Познань).

Підсумкова таблиця 

Легенда:

Результати

Бомбардири

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF 
 Історія чемпіонатів Польщі 

1984
Польща
Польща
1983 у польському спорті
1984 у польському спорті